In 1925/26 werd het achttiende Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

De drie reeksen werden herleid tot één reeks. Uit de Gau Forst en Cottbus kwalificeerden zich vijf teams, uit de zwakkere Gau Senftenberg slechts twee. 

Cottbuser FV 1898 werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Als titelverdediger was ook Viktoria Forst geplaatst. Cottbuser FV 1898 werd vierde, terwijl Forst vicekampioen werd en zich ook plaatste voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van SpVgg Fürth.

Bezirksliga

Promotie/Degradatie eindronde
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1925/26